

Toponymes 

 Sant Mateu, nom officiel en valencien (San Mateo en castillan), commune de la province de Castellón dans la Communauté valencienne (Espagne).
 Sant Mateu de Bages, commune de la province de Barcelone, en Catalogne (Espagne).

Voir aussi